Monument Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Monument Island (Indiana)
 Monument Island (Massachusetts)
 Monument Island (Washington)

in Kanada:
 Monument Island (Nunavut)